Margretheskolen kan henvise til flere artikler:

 Margrethe-Skolen – en designskole i København, der har H.K.H. Prinsesse Benedikte som protektor.
 Margretheskolen (folkeskole) – en folkeskole uden for Gundsømagle.
 Prinsesse Margrethe Skolen – en folkeskole i Upernavik